Tarbé ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Tarbé (1756–1804), französischer Politiker
 Louis Hardouin Tarbé (1753–1806), französischer Politiker